CAL Cargo Air Lines
 plamy café au lait
 kod ICAO China Airlines
 karabin FN CAL